Бузина́ кана́дская, или Бузина́ америка́нская () — листопадный кустарник или небольшое дерево, вид рода  семейства  (ранее этот род включали в семейство Жимолостные или выделяли в отдельное семейство Бузиновые).

Распространение и среда обитания 
Родом из Северной Америки, встречается также в Мексике и Центральной Америке вплоть до Панамы.

Ботаническое описание 

Кустарник высотой до 3 м и более.

Листья супротивные, перистые.

Летом цветёт большими (20—30 см в диаметре) кистевидными соцветиями, цветки диаметром 5—6 мм, с пятью лепестками.

Плоды от тёмно-фиолетового до чёрного цвета, от 3 до 5 мм в диаметре.

Плоды и цветки съедобны, но другие части растения ядовиты, так как содержат токсин — оксалат кальция.

Хозяйственное значение и применение 
Плоды бузины канадской используют в медицине, а также для приготовления вина, желе и красителей.

Листья и кора может быть использована в качестве инсектицида.

Листья, стебли, корни и незрелые плоды ядовиты для человека.

Ботаническая классификация

Синонимы 
По данным The Plant List на 2013 год, в синонимику вида входят:
 
 , nom. illeg.
 , nom. illeg.

Примечания

Ссылки 

Ядовитые растения
Декоративные растения
Ягодные культуры
Флора Северной Америки
Флора Мексики
Адоксовые